Șimian ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Șimian (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Șimian (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți

Șimian bedeutet außerdem:
 Șimian (Insel), Insel im rumänischen Teil der Donau

Siehe auch:
 Simian